Уллахпара — топоним.

 Уллахпара — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Уллахпара — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Сираджгандж.